Giora (: גיורא) je mužské židovské rodné jméno. Mezi jeho nositele patří:
 Giora Epstein – bývalý pilot Izraelského vojenského letectva a letecké eso
 Giora Fischer – izraelský politik a bývalý starosta města Haifa
 Giora Joseftal – izraelský politik a ministr izraelských vlád
 Giora Spiegel – izraelský fotbalista